Rezultati Odprtega prvenstva Avstralije 1975 v tenisu za ženske posamično.

Postavljene igralke 
Seznam postavljenih igralk. Evonne Goolagong je postala prvakinja, za ostale je v oklepaju navedeno kdaj so izpadle.
  Margaret Court (četrtfinale)
  Olga Morozova (četrtfinale)
  Evonne Goolagong (prvakinja)
  Kerry Melville (drugi krog)
  Helen Gourlay (drugi krog)
  Kazuko Savamacu (četrtfinale)
  Dianne Fromholtz (tretji krog)
  Martina Navratilova (finale)

Rezultati 
Legenda

Zaključni boji

1. del

2. del

3. del

4. del

Viri 
 

Ženske posamično
1975